Franciszek Mycielski (zm. 1831) – major, powstaniec listopadowy
 Franciszek Mycielski (1832–1901) – hrabia, ziemianin, polityk
 Franciszek Mycielski – rajdowiec